(Māori : tuarangi « ancien » + grec : σαῦρος, romanisé : sauros « lézard ») est un genre éteint d'élasmosauridé connu de Nouvelle-Zélande. Le type et la seule espèce connue est , nommé par Wiffen et Moisley en 1986.

Découverte 
Tuarangisaurus est connu de l'holotype NZGS CD425, un crâne et une mandibule presque complets, et de NZGS CD426, les neuf vertèbres cervicales les plus antérieures. Certains restes post-crâniens de juvéniles ont également été attribués à Tuarangisaurus. Il a été collecté dans le membre de grès de Maungataniwha de la formation de Tahora, datant du Campanien supérieur au Maastrichtien inférieur du Crétacé supérieur.

Une deuxième espèce, T. australis, a été nommée en 2005 ; cependant, il a été déplacé vers le genre Eromangasaurus en 2007, devenant le synonyme principal d'E. carinognathus. Une troisième espèce, T. ? cabazai, a également été référé à Tuarangisaurus par la description originale ; cependant, il a été récemment réaffecté à une aristonectine indéterminée.

En 2018, Otero et al. ont rapporté un spécimen juvénile qui indiquait l'ontogénie de ce plésiosaure. Le spécimen avait de nombreuses caractéristiques communes avec l'holotype, mais il différait par l'orientation du maxillaire ainsi que par le nombre de dents présentes.

Description 
Tuarangisaurus mesurait 8 mètres de long et pesait une tonne. Il se distingue de tous les autres élasmosauridés connus par une combinaison unique de caractéristiques ainsi que par deux traits autrement inconnus : l'ectoptérygoïde a un long processus dirigé vers le dos et un gros bossage osseux en dessous. Un étrier est présent dans l'holotype; cet os était auparavant considéré comme absent des élasmosauridés.

Classification 
Tuarangisaurus a été initialement attribué aux Elasmosauridae ; une étude a révélé qu'il s'agissait d'un proche parent de Callawayasaurus. Une nouvelle analyse phylogénétique des plésiosaures en 2016 a réaffirmé que Tuarangisaurus était un élasmosauridé, mais a rejeté une relation étroite avec Callawayasaurus.

Liens externes

Notes et références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1986
Paléontologie en Nouvelle-Zélande